Ilford Photo, een Brits bedrijf dat fotografisch materiaal vervaardigt
 Ilford (Londen), een wijk in de Britse hoofdstad
 Ilford FC, een voetbalclub uit deze Londense wijk
 Ilford & District League, een Engelse regionale voetbalcompetitie